— японская анимационная студия, располагающаяся в Коганеи. Была основана 23 января 1998 года и стала известна благодаря выпуску таких аниме как Sister Princess и Diabolik Lovers. Над производством многих проектов Zexcs работает совместно со студией Feel.

Работы 

2001 — 2009 года
 Sister Princess (2001 год)
 Haruka Naru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari (2002 год)
 Sister Princess: Re Pure (2002 год)
 Kikou Sennyo Rouran (2002 год)
 Happy World! (2002 год)
 D.C.: Da Capo (2003 год)
 Final Approach (2004 год)
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai!! (2005 год)
 Growlanser IV: Return (2005 год)
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch (2005 год)
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo! (2006 год)
 Saishuu Shiken Kujira (2007 год)
 Rental Magica (2007 год)
 H2O: Footprints in the Sand (2008 год)
 Wagaya no Oinari-sama (2008 год)
 Macademi Wasshoi! (2008 год)
 D.C.if Da Capo if (2008 год)
 Koukaku no Regios (2009 год)
 Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto (2009 год)

2010 год
 Chu-Bra!!
 Omamori Himari
 Densetsu no Yuusha no Densetsu
 Fortune Arterial: Akai Yakusoku
 D.C. I&II P.S.P. Re-Animated

2011 год
 Onii-chan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!!
 Fortune Arterial: Akai Yakusoku — Tadoritsuita Basho
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi OVA

2012 год
 Suki-tte Ii na yo.

2013 год
 Cuticle Tantei Inaba
 Arve Rezzle: Kikaijikake no Yousei-tachi
 Aku no Hana
 Diabolik Lovers

2014 год
 Mitsuwano
 Lady Jewelpet
 Mangaka-san to Assistant-san to The Animation
 Shounen Hollywood: Holly Stage for 49
 Nozo x Kimi

2015 год
 Shounen Hollywood: Holly Stage for 50
 Diabolik Lovers OVA
 Diabolik Lovers More, Blood

2016 год
 Kurage no Shokudou
 Hikari: Kariya o Tsunagu Monogatari
 Fune o Amu
 "Eiyuu" Kaitai

2017 год
 Frame Arms Girl
 Asagao to Kase-san

2018 год
 Rokuhoudou Yotsuiro Biyori
 Asagao to Kase-san

2019 год
 Frame Arms Girl: Kyakkyau Fufu na Wonderland

2020 год
 Shadowverse

2021 год
 Backflip!!

2022 год
 Shadowverse Flame
 Backflip!!

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Организации по алфавиту

Компании, основанные в 1998 году